Пајпер Перабо () је америчка глумица, рођена 31. октобра 1976. године у Даласу (САД).

Филмографија 

|-
| 1998. || || -{Single Spaced}- || Giant Squid || 
|-
| 1999. || || -{Knuckleface Jones}- || That Girl || 
|-
| 1999. || || Whiteboyz || Sara || 
|-
| 2000. || || -{The Adventures of Rocky & Bullwinkle}- || Karen Sympathy || 
|-
| 2000. || || -{Coyote Ugly}- || Violet Sanford || 
|-
| 2001. || || -{Lost and Delirious}- || Pauline 'Paulie' Oster || 
|-
| 2002. || || -{Slap Her... She's French}- || Genevieve Le Plouff || 
|-
| 2002. || || -{Flowers}- || Iris || 
|-
| 2003. || || -{The i Inside}- || Anna || 
|-
| 2003. || || -{Cheaper by the Dozen}- || Nora Baker || 
|-
| 2004. || || -{Perfect Opposites}- || Julia Bishop || 
|-
| 2004. || Џорџ и змај || -{George and the Dragon}- || Princess Luma || 
|-
| 2005. || || -{Perception}- || Jen || 
|-
| 2005. || || -{The Cave}- || Charlie || 
|-
| 2005. || || -{Imagine Me & You}- || Rachel || 
|-
| 2005. || || -{Edison}- || Willow Summerfield || 
|-
| 2005. || || -{Good Morning Baby}- || Gabriella || 
|-
| 2005. || || -{Cheaper by the Dozen 2}- || Nora Baker-McNulty || 
|-
| 2006. || || -{10th & Wolf}- || Brandy || 
|-
| 2006. || Престиж || -{The Prestige}- || Julia McCullough || 
|-
| 2006. || || -{First Snow}- || Deirdre || 
|-
| 2006. || || -{Karas: The Prophecy}- || Yurine || 
|-
| 2007. || || -{Because I Said So}- || Mae
|-
| 2007. || || -{In Vivid Detail}- || Leslie || 
|-
| 2007. || || -{Ashes}- || Bettina || 
|-
| 2007. || || -{Carriers}- || Bobby || 
|-
| 2008. || Чивава са Беверли Хилса || -{Beverly Hills Chihuahua}- || Рејчел Ајше
|-
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1976.
Људи из Даласа
Америчке глумице
Биографије живих особа